Шар-Планина может означать:

 Шар-Планина — горный массив на Балканском полуострове.

Национальный парк 
 Шар-Планина — национальный парк в Сербии.
 Шар-Планина — национальный парк в Северной Македонии.